Osoby o tym nazwisku:
 Ignacy Kliński – polski działacz społeczno-narodowy
 Stanisław Kliński – polski urzędnik i poseł na Sejm

Inne:
 Kliński – kaszubski herb szlachecki